Флавиу Канту (; ) — бразильский дзюдоист, чемпион Бразилии, чемпион и призёр Панамериканских чемпионатов и Панамериканских игр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в полусредней весовой категории (до 78-81 кг). Чемпион Бразилии. Победитель и призёр международных турниров. Победитель (1997, 1999, 2003, 2004, 2006, 2010 годы), серебряный (2009) и бронзовый (1996, 1998, 2002) призёр  Панамериканских чемпионатов. Чемпион (2003), серебряный (1999) и бронзовый (1995) призёр Панамериканских игр.

На Олимпиаде 1996 года в Атланте Канту занял 7-е место.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах Канту победил колумбийца  и представителя Эстонии Алексея Будылина, но проиграл россиянину Дмитрию Носову. В утешительных схватка бразилец победил южнокорейца Квон Ён У, поляка Роберта Кравчика и завоевал бронзу Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Бразилии по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года